Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1995 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 29 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Larisa Neiland et Mark Woodforde battent Jill Hetherington et John-Laffnie de Jager en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1995
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1995
Tennis en mai 1995
Tennis en juin 1995